

Lokalizacje

Niemcy 
 Neuenhagen – dzielnica Bad Freienwalde (Oder)
 Neuenhagen – dzielnica Löhne
 Neuenhagen bei Berlin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Neuenhagen (b Berlin) – przystanek kolejowy w Neuenhagen bei Berlin
 Neuenhagen – wyspa

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Czarne
 Dobiesławiec
 Jezierzany
 Jeżyczki
 Niwki